Парафії Авейрівського округу — португальські парафії в окрузі Авейру. Станом на 2013 існувало 188 парафій.







































Список

Посилання 

 

Парафії Португалії
Парафії Авейрівського округу